Beach – wieś w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
Miejscowości w USA:
 Beach – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Golden Valley
Gminy w USA:
 Beach (ang. Beach Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Golden Valley